Giovanni Migliorati ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Migliorati (Kardinal) († 1410), italienischer Kardinal
 Giovanni Migliorati (Bischof) (1942–2016), italienischer Bischof
 Giovanni Antonio Migliorati (1825–1898), italienischer Diplomat und Politiker